SK Group (Эс-кей, SK그룹) — южнокорейский чеболь (т.е. многопрофильный холдинг/конгломерат, находящийся в собственности семейного клана). Холдинговой компанией группы является SK Inc., в списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год она заняла 398-е место (103-е по размеру выручки, 662-е по чистой прибыли, 294-е по активам и 1370-е по рыночной капитализации).

Это второй после Samsung крупнейший чеболь Южной Кореи. В 2014 году SK Holdings находился на 64-м месте в списке Fortune Global 500 (рейтинге 500 крупнейших мировых компаний, публикуемом журналом  Fortune).

История 
Современная группа развилась из небольшой текстильной компании Sunkyong Textiles, основанной в 1953 году. Вскоре после начала работы компания освоила производство тканей из синтетических волокон, к началу 1960-х годов на её фабрике было 300 ткацких станков. В 1962 году компания начала экспортировать продукцию в Гонконг. В 1969 году была создана дочерняя компания SK Chemicals для собственного производства полиэфирного волокна (полиэстера); так был сделан первый шаг к вертикальной интеграции. В 1973 году основатель компании умер, его место во главе Sunkyong занял младший брат, получивший образование в США. Под его руководством темп роста компании значительно ускорился. В том же 1973 году была основана нефтяная компания Sunkyong Petroleum, в 1976 году — SKC Company, ставшая одним из мировых лидеров в производстве видеокассет. Также в 1970-х годах была основана строительная компания Sunkyong Construction построившая ряд крупных промышленных предприятий в Корее и других странах (Мексика, Бразилия, Кувейт, Колумбия, США). Кроме этого, были открыты представительства в крупных городах Азии, Европы, Америки и Австралии.

В 1980 году была куплена 50-процнтная доля в крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны Korea Petroleum Corporation, вскоре над ней был установлен полный контроль и она была в 1982 году переименована в Yunkong Co. В 1988 году была начата собственная нефтедобыча в Йемене. К 1985 году объём экспорта продукции Sunkyoung превысил 1 млрд долларов. Торговые операции были объединены в дочернюю компанию SK Global Company, в частности она создала сеть из 3700 автозаправок. В 1989 году в США было открыто первое зарубежное предприятие компании. На начало 1990-х годов оборот Sunkyoung Group () составлял 14 млрд долларов, из них более половины приходилось на нефтепереработку и нефтехимию. В 1991 году была основана телекоммуникационная компания Daehan Telecom, в 1997 году она была объединена с купленной Korea Mobile Telecom и переименована в SK Telecom (крупнейший мобильный оператор Кореи). В 1998 году Sunkyoung Group была переименована в SK Group, также были переименованы большинство дочерних структур. В этом же году группу возглавил Чхве Тхэ Вон, но уже в начале 2000-х годов он и ещё несколько членов высшего руководства оказались на скамье подсудимых по обвинению в финансовых махинациях, в частности завышении прибыли SK Global.

Представительство в Пекине было открыто в 1991 году, с начала 2000 годов Китай стал приоритетным регионом развития для SK Group, здесь открывались фабрики, создавались совместные предприятия и научно-исследовательские центры; в 2004 году был создан SK China Holding.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании на 2021 год:
 SK C&C
 SK Hynix (20,1 %, полупроводники, оборот 43 трлн вон)
 SK Innovation Co., Ltd. (63,25 %, нефтепереработка и аккумуляторы, оборот 46,8 трлн вон)
 SK Energy Co., Ltd.
 SK Geo Centric Co., Ltd.
 SK Incheon Petrochem Co., Ltd.
 SK Trading International Co., Ltd.
 SK Lubricants Co., Ltd.
 SK ie technology Co., Ltd.
 SK On Co., Ltd.
 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 SK Hi-Tech Battery Materials (Jiang Su) Co., Ltd.
 SK Energy International Pte. Ltd.
 SK Energy America, Inc.
 SK Energy Europe, Ltd.
 SK Communications
 SK Telecom Co., Ltd. (69,82 %, телекоммуникации, оборот 19,1 трлн вон)
 SK Broadband Co., Ltd.
 PS&Marketing Corp.
 SK Square Co., Ltd. (69,8 %, полупроводники, оборот 1,1 трлн вон)
 SK Shieldus Co., Ltd.
 11street. Co., Ltd.
 SK Planet Co., Ltd.
 SK Networks Co., Ltd. (55,57 %, информационные технологии, оборот 11 трлн вон)
 SK Magic Co., Ltd.
 SK Rent-a-Car Co., Ltd.
 SKC Co., Ltd. (57,1 %, химическая промышленность, оборот 3,4 трлн вон)
 SK PIC Global Co., Ltd.
 SK E&S Co., Ltd. (10 %, газ и энергетика, оборот 7,9 трлн вон)
 Yeongnam Energy Service Co., Ltd.
 Ko-one Energy Service Co., Ltd. 
 Pusan City Gas Co., Ltd.
 Chungcheong Energy Service Co., Ltd.
 Paju Energy Service Co., Ltd.
 Narae Energy Service Co., Ltd.
 SK Ecoplant Co., Ltd. (54,99 %, строительство, оборот 6,2 трлн вон)
 SK Siltron Co., Ltd.
 SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Примечания

Ссылки 
 

 
Чеболи
Компании Республики Корея
Торговые марки Республики Корея
Нефтехимические компании
Компании, основанные в 1953 году